Osoby o tym nazwisku:
 Stefan Pietrusiewicz − polski inżynier i polityk
 Wiesław Pietrusiewicz − polski lekarz